Заирова — фамилия.

Известные носители
 Заирова, Сакина (род. 1996) — азербайджанская дзюдоистка.
 Заирова, Сайфура (1921—1989) — Герой Социалистического Труда.

 Мужской вариант
 Заиров